Орал может означать:
 Орал — просторечное название орального секса
 Орал — казахское название Уральска
  — населённый пункт в Южной Дакоте, США

Фамилия 
  (род. 1938) — турецкий политик.
 Орал, Томаш (род. 1977) — чешский шахматист, гроссмейстер (1999).

См. также